Jack Crawford (1886–1963) – angielski krykiecista
 Jack Crawford, John H. Crawford (1908–1991) – australijski tenisista
 Jack Crawford (1916–1982) – australijski polityk
 Jack Crawford, John Shea Crawford (1916–1973) – kanadyjski hokeista i trener
 Jack Crawford (ur. 1988) – amerykański futbolista
 Jack Crawford – postać fikcyjna, agent FBI ścigający Hannibala Lectera

Zobacz też 
 John Crawford